Miejscowości w USA:
 Andersonville – miasto w stanie Georgia, w hrabstwie Sumter
 Andersonville – jednostka osadnicza w stanie Ohio, w hrabstwie Ross
 Andersonville – jednostka osadnicza w stanie Tennessee, w hrabstwie Anderson